Fonte Arcada peut désigner :
au Portugal :
Fonte Arcada, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Fontarcada, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Fonte Arcada, paroisse civile de la municipalité de Sernancelhe, située dans le district de Viseu et la région Nord.